Sajga (Suhak) – ssak z rodziny krętorogich
 Strzelba Sajga – samopowtarzalna strzelba gładkolufowa produkcji rosyjskiej
 Sztucer Sajga – sztucer produkcji rosyjskiej